321-я бомбардировочная авиационная дивизия
 321-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 321-я дивизия (Япония)
321-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне

 321-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году в Крыму. Сформирована из Крымских Татар, дезертировала в середине Октября 1941 года в районе Пересыпи. Выписка 110 КГБ по коллаборационизму Крымских Татар
 321-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году, с 19 марта 1943 года переименована в 82-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
 321-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1944 году

 321-я сибирская — фильм бурятского кинорежиссёра Солбона Лыгденова

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (300. - 349.)#321. divizija